Butovice mohou být:

 Butovice (Studénka) – katastrální území a místní část města Studénky.
 Butovice (Praha) – osada v katastrálním území Jinonice a pražské městské části Praha 5.
 Butovice (hradiště) – slovanské hradiště z 9. až 11. století poblíž výše uvedené osady v Praze
 Nové Butovice – sídliště v katastrálním území Stodůlky a pražské městské části Praha 13
 Nové Butovice (stanice metra v Praze) – stanice metra ve výše uvedeném sídlišti.